Il Mubadala Silicon Valley Classic è un torneo di tennis  femminile del WTA Tour si gioca nel campus della San Jose State University a San Jose in California, USA. Iniziato nel 1971 , è il più vecchio torneo femminile che si giochi sul cemento.  È il primo torneo femminile delle US Open Series. Fino al 2017 si è disputato a Stanford. L'edizione del 2020 non viene disputata a causa della pandemia di COVID-19.

Martina Navrátilová detiene il record di vittorie: 5 (1979-1980, 1988, 1991, e 1993).

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni